Лёв () — фамилия, пришедшая из немецкого языка.
 Лёв, Гертруда (1883—1964) — дочь венского врача Антона Лёва, модель известного портрета работы Густава Климта.
 Лёв, Йоахим (род. 1960) — немецкий футбольный тренер.
 Лёв, Йозеф (1834―1886) — чешский композитор.
 Лёв, Маркус (1870—1927) — американский бизнесмен еврейского происхождения, создатель корпорации Metro-Goldwyn-Mayer.
 Лёв, Леопольд — венгерский раввин, представитель неологического иудаизма.
  (1829—1889) — австрийский медик и энтомолог.
 Лёв, Фридрих Герман (1807—1879) — немецкий энтомолог.
 Махараль из Праги (Йехуда́ Лёв Бен Бецале́ль; (1512—1609) — крупнейший раввин и галахический авторитет, мыслитель и учёный в XVI веке.

Лёв — московское произношение русского имени Лев; например, так звали Л. Н. Толстого в ближнем кругу.

Примечания